Por Sierra Mágina se puede entender:

El macizo montañoso de Sierra Mágina entre las provincias de provincia de Jaén en su mayor parte y Granada, en España.
El Parque natural de Sierra Mágina, en provincia de Jaén, España.
La comarca de Sierra Mágina, también en la provincia de Jaén, España.
La denominación de origen protegida de aceite de oliva Sierra Mágina (aceite).